(littéralement près de « près de Tylosaurus ») est un genre éteint de mosasauridés ayant vécu durant le Crétacé supérieur (Maastrichtien) dans ce qui actuellement l'Amérique du Nord. Une seule espèce est connue, , décrite en 1942 par Charles Lewis Camp à partir de fossiles découverts dans la formation de Moreno en Californie.

Bien qu’il soit classé comme un mosasauriné et qu’il ne soit pas étroitement apparenté à Tylosaurus, le nom n’est pas totalement déplacé car un certain nombre de traits crâniens présents dans le crâne holotype relativement intact suggèrent un certain degré d’évolution convergente avec les tylosaurinés.

Description 

Plesiotylosaurus est un mosasaure relativement grand. L'holotype, LACM 2759, consiste en un crâne et des mandibules mal conservés et partiellement déformés, mais presque complets, prélevés dans les , dans la , en Californie. Le crâne mesure  de long, ce qui donnerait à l’animal une taille estimée à environ  de long pour un poids de . Les mâchoires de Plesiotylosaurus sont allongées et son crâne est assez robuste, semblable à Prognathodon, ce qui suggère une préférence marquée pour les proies.

En 2009, Johan Lindgren publie une étude approfondie sur l'ostéologie crânienne de Plesiotylosaurus basée sur le crâne holotype, LACM 2759, et un autre spécimen crânien récemment décrit, UCMP 137249. Bien qu'évidemment étroitement lié à Prognathodon et fermement placé dans les Mosasaurinae, le crâne de Plesiotylosaurus a certaines caractéristiques sinon seulement trouvé dans les Tylosaurinae. Ces caractéristiques comprennent le fait d'avoir un rostre solide et osseux à l'extrémité du museau et de la mandibule, une barre internariale large et pratiquement sans restriction qui découle d'une base transversalement rectangulaire sur la face postérieure de la partie dentigère du prémaxillaire, une suture maxillo-prémaxillaire qui forme une jonction relativement longue entre les os porteurs de dents de la mâchoire supérieure, un processus postorbitofrontal antérieur qui forme une bride largement superposée sous l'aile supraorbitaire du préfrontal et un canal mandibulaire antérieur qui se développe en une fente longue et étroite. Lindgren considère ces caractéristiques communes comme un exemple évident d'évolution convergente.

Classification 

Plesiotylosaurus est le plus souvent retrouvé sous la forme d'un mosasauriné partageant des relations étroites avec le genre Prognathodon. En effet, la morphologie crânienne de Plesiotylosaurus est étonnamment similaire à celle de Prognathodon et s'il n'y avait pas eu le rostre du prémaxillaire proéminent de Plesiotylosaurus, la barre interne sous-rectangulaire et la proue prédentaire distinctive sur le dentaire, ils pourraient être considérés comme congénères.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mosasauridae
 Mosasaurinae
 Mosasaurini
 Prognathodon

Liens externes 

Diapside du Crétacé
Diapside marin préhistorique
Mosasauridae
Taxon fossile décrit en 1942